La Xarxa Solidària contra els Tancaments i la Precarietat va néixer el febrer de 2004 com una iniciativa per unir forces amb la finalitat d'impulsar la solidaritat i la resposta unitària contra els tancaments d'empresa anunciats per diferents multinacionals a Catalunya.

Agrupa una cinquantena de sindicats com CGT, Intersindical-CSC, FTC, CNT, USTEC-STEs, CObas i algunes seccions sindicals de CCOO, comitès d'empresa i organitzacions i partits d'esquerra catalans.

Es mostra molt crítica amb la política que porten a terme les direccions dels sindicats majoritaris CCOO i UGT, que acusen d'aïllar les plantilles i d'invitar a acceptar els tancaments sense lluitar, limitant-se a negociar indemnitzacions. També ha denunciat la política del Govern de Catalunya davant les deslocalitzacions, ja que, segons la Xarxa, autoritza els tancaments i permet a la patronal de les multinacionals fer xantatge en els convenis amb amenaces de deslocalització.

Tingué un paper actiu en diferents conflictes laborals com el del tancament de Barayo-Miniwatt per part de Phililps, i donà suport als treballadors en diferents lluites laborals com els conflictes de Fisipe, Panasonic o SAS-Abrera.

Enllaços externs 
 Web de la Xarxa

Sindicalisme a Catalunya